Tasnádi Péter (1942) fizikus
 Tasnádi Péter (1950) vállalkozó
 Tasnádi Péter (1956–2009) politikus